

Сусанінське сільське поселення — сільське поселення, Гатчинський район, Ленінградська область
 Сусанінське сільське поселення — сільське поселення, Ульчський район, Хабаровський край